Градополов — фамилия:

 Градополов, Константин Васильевич (1904—1983) — советский боксёр и актёр, Заслуженный мастер спорта СССР (1940), Заслуженный тренер СССР (1956), Заслуженный работник культуры РСФСР.
 Градополов, Константин Константинович (1927—2012) — советский и российский театральный актёр, Народный артист России (1998).